Протасовский сельсовет

 Белоруссия
 Протасовский сельсовет — в Октябрьском районе Гомельской области

 Россия
 Протасовский сельсовет — в Немецком национальном районе Алтайского края
 Протасовский сельсовет — в Коммунистическом (1929—1935), Дмитровском (1935—1963) и Мытищинском (1963—1994) районах Московской области
 Протасовский сельсовет — в Ржаксинском районе Тамбовской области